de liberale politicus Hendrik Goeman Borgesius
 burgemeester Jaap Goeman Borgesius
 de actrice Mouna Goeman Borgesius